Cis — род трутовиковых жуков (Ciidae). Космополитная группа.

Описание 
Жуки мелкого размера, длина тела 0,5—7 мм. Усики содержат 10 сегментов (иногда редуцировано до 8), включая 3-члениковую булаву. Тело овальное, цилиндрическое, выпуклое. Ноги короткие. Питаются трутовыми грибами (Polyporaceae).

Систематика 
Крупнейший род семейства Ciidae, включает 350 видов.

 Cis adelaidae Blackburn, 1888
 Cis auraciacus Peyerimhoff, 1919
 Cis aurosericeus Reitter, 1887
 Cis australis Blackburn, 1888
 Cis biconcavus Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis bidentatus A.G. Olivier, 1790
 Cis bifasciatus Reitter, 1877
 Cis bilamellatus Wood, 1884
 Cis bisericeus  Lawrence, 2016
 Cis bisetiger M. Chûjô, 1939
 Cis bituberculosus Roubal, 1937
 Cis blackburni  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis boleti Scopoli, 1763
 Cis brevipennis Nakane & Nobuchi, 1955
 Cis canberrae  Lawrence, 2016
 Cis capillatus  Lawrence, 2016
 Cis capricornis Kawanabe, 1997
 Cis castaneus Herbst, 1793
 Cis caucasicus Ménétriés, 1832
 Cis cavifrons  Blair, 1940
 Cis cedri Peyerimhoff, 1915
 Cis cervus  Blair, 1940
 Cis chinensis Lawrence, 1991
 Cis chujoi Miyatake, 1982
 Cis clarki  Blair, 1940
 Cis clavicornis Baudi di Selve, 1874
 Cis clypeodentes  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis comptus Gyllenhal, 1827
 Cis convexiformis  Lawrence, 2016
 Cis coriaceus Baudi di Selve, 1874
 Cis corioli Peyerimhoff, 1915
 Cis crassus  Lawrence, 2016
 Cis crenatus C.R. Sahlberg, 1836
 Cis cucullatus Wollaston, 1865
 Cis deficiens  Lawrence, 2016
 Cis dentatus Mellié, 1848
 Cis denticulatus  Lawrence, 2016
 Cis deserticolus  Lawrence, 2016
 Cis dissidens  Lawrence, 2016
 Cis echidnoides  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis eminenticollis Nobuchi, 1955
 Cis eremicus  Lawrence, 2016
 Cis erinaceus Roubal, 1933
 Cis fagi Waltl, 1839
 Cis fasciculosus Champion, 1922
 Cis festivus Panzer, 1793
 Cis fissicollis Mellié, 1848
 Cis fissicornis Mellié, 1848
 Cis flavipes Motschulsky, 1845
 Cis friebi Roubal, 1933
 Cis fusciclavis Nyholm, 1953
 Cis fuscipes Mellié, 1848
 Cis gardneri Pic, 1937
 Cis giganteus Pic, 1934
 Cis glabratus Mellié, 1848
 Cis gladiator Flach, 1882
 Cis graectus Schilsky, 1900
 Cis guangxiensis  Lawrence, 2016
 Cis hanseni A. Strand, 1965
 Cis incanus Rey, 1892
 Cis inflatus  Lawrence, 2016
 Cis jacquemartii Mellié, 1848
 Cis jezoensis Nobuchi, 1960
 Cis judaeus Reitter, 1901
 Cis konoi M. Chûjô, 1940
 Cis laevigatus Kawanabe, 1997
 Cis laminatus Mellié, 1848
 Cis laminicollis  Blair, 1940
 Cis lasoni Królik, 2016 — Азербайджан
 Cis lederi Reitter, 1880
 Cis leoi Lopes-Andrade, 2003
 Cis libanicus Abeille de Perrin, 1874
 Cis lineatocribratus Mellié, 1848
 Cis lineatosetosus Pool, 1917
 Cis lineatulus Reitter, 1901
 Cis lugowoji Królik, 2016 — Иран
 Cis reitteri Lopes-Andrade, 2002
 Cis maculatus M. Chûjô, 1939
 Cis manchuricus M. Chûjô, 1940
 Cis matchanus Reitter, 1915
 Cis maurus Peyerimhoff, 1915
 Cis micans Fabricius, 1972
 Cis microcerus  Lawrence, 2016
 Cis mikagensis Nobuchi & Wada, 1955
 Cis minutipunctatus  Lawrence, 2016
 Cis morikawai Miyatake, 1954
 Cis multidentatus Pic, 1917
 Cis nigrorugosus Schilsky, 1900
 Cis nikkoensis Nobuchi, 1960
 Cis nipponicus M. Chûjô, 1940
 Cis nitidonotum  Lawrence, 2016
 Cis obscuronotum  Lawrence, 2016
 Cis orius Kompantsev, 1996
 Cis parviniger  Lawrence, 2016
 Cis pickeri Lopes-Andrade, 2009
 Cis planomarginatus  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis polypori M. Chûjô, 1939
 Cis polysticti M. Chûjô, 1939
 Cis pumilio Baudi di Selve, 1874
 Cis puncticollis Wollaston, 1860
 Cis punctifer Mellié, 1848
 Cis punctulatus Gyllenhal, 1827
 Cis pygmaeus Marsham, 1802
 Cis quaridens Mellié, 1848
 Cis quadridentulus Perris, 1874
 Cis ragusai Roubal, 1916
 Cis recurvatus  Broun, 1883
 Cis regius  Orsetti & Lopes-Andrade, 2016
 Cis robustithorax Pic, 1915
 Cis rufocastaneus Nakane & Nobuchi, 1955
 Cis rugulosus Mellié, 1848
 Cis sasajii Kawanabe, 2001
 Cis sasakawai Nobuchi, 1960
 Cis sellatus  Blair, 1940
 Cis seriatocribratus Reitter, 1913
 Cis seriatopilosus Motschulsky, 1861
 Cis seriatulus Kiesenwetter, 1879
 Cis setiferus  Blackburn, 1888
 Cis sibiricus Schilsky, 1900
 Cis simillimus  Lawrence, 2016
 Cis sinensis Pic, 1917
 Cis sordidus  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis striatulus Mellié, 1848
 Cis subglaber  Lawrence & Paviour-Smith, 2016
 Cis submicans Abeille de Perrin, 1874
 Cis subparallelus  Lawrence, 2016
 Cis taiwanus M. Chûjô, 1939
 Cis tasmanorae  Lawrence, 2016
 Cis tauriensis Królik, 2002
 Cis tomentosus Mellié, 1848
 Cis tricolor  Lawrence, 2016
 Cis vestitus Mellié, 1848
 Cis victoriae  Lawrence, 2016
 Cis villosulus Marsham, 1802
 Cis walkeri  Blair, 1940
 Cis wollastoni Mellié, 1849
 Cis yamamotoi Kawanabe, 1997
 Cis yorkensis  Lawrence, 2016
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Jelínek, J. 2007: Nomenclatural changes in the family Ciidae (Coleoptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 135—141. (PDF)
 Lawrence, J. F. 1971: Revision of the North American Ciidae (Coleoptera). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 142: 419—522.

Ссылки 
 А. В. Компанцев — Трутовиковые жуки (Ciidae)

Трутовиковые жуки
Роды жесткокрылых